Le sigle IHO peut faire référence à :

 International Hydrographic Organization, l'Organisation hydrographique internationale (OHI) ;
 un ancien code du Comité international olympique (CIO), désignant les Indes orientales néerlandaises.